Минелла () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Минелла, Лани (род. 1959) — американская актриса озвучивания.
 Минелла, Мэнди (род. 1985) — люксембургская теннисистка.